Felschbach ist ein Gewässername:

 Felschbach (Glan), linker Zufluss des Glans bei Ulmet, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Felschbach (Niedereherbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Niedereherbachs (zum Ahbach) bis vor Niederehe, Ortsgemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz 

Siehe auch:
 Felchbach
 Felsbach